

Presentación previa 
César Ramírez y Miguel Ángel Reyes-Varela son los campeones defensores. Dicieron defender el título por separados.

Austin Krajicek y Rajeev Ram ganaron el título tras derrotar en la final Marcelo Demoliner y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Cabeza de serie 

 ' Austin Krajicek /  Rajeev Ram (Campeones)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (Semifinales)

 ' Marcelo Demoliner /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Finalistas)
  Adrián Menéndez-Maceiras /  César Ramírez ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guadalajara 2015